

Криловка — село, Сарикольський район, Костанайська область

Криловка — присілок, Бакчарський район, Томська область
 Криловка — село, Орський міський округ, Оренбурзька область

Криловка — село, Автономна Республіка Крим, Первомайський район
 Криловка — село, Автономна Республіка Крим, Сакський район

Див. також 
 Крилівка